Faugères ist der Name

 einer französischen Gemeinde im Département Hérault, siehe Faugères (Hérault);
 eines dortigen Weinanbaugebietes, siehe Faugères (Wein);
 einer französischen Gemeinde im Département Ardèche, siehe Faugères (Ardèche).